Cotys ou Kotys (en grec ancien ) est le nom de plusieurs rois de Thrace, de la Cappadoce, et du Bosphore.

Le plus ancien que nous connaissions est un certain Cotys, roi de Thrace, qui, vers le , permit à Alyatte II, roi de Lydie, de faire venir en Asie une colonie de Mysiens. Les rois de cette famille se disaient descendants d'Eumolpos, et, en conséquence, ils conservèrent toujours des liaisons très étroites avec les Athéniens, qui accordèrent à plusieurs d’entre eux le titre de citoyen.

Rois des Odryses de Thrace 
  (c.384 à c.), qui mène le royaume des Odryses à son apogée.
 Cotys II (c.185 à c.), qui a lutté au côté de Persée de Macédoine contre les Romains.
 Cotys IV (57 à ), qui prend le parti de Pompée contre Jules César.
 Cotys VII (31 à ), connu que par son fils et son beau-frère, qui lui succèdent.
 Cotys VIII (12 à 19 ap. J.-C.), assassiné par son co-souverain.
 Cotys IX (19 à 38 ap. J.-C.), un des derniers roi de Thrace puis roi d'Arménie Mineure.

Rois du Bosphore  
À la suite de l'union de la princesse Thrace Gepaepyris, fille de Cotys VIII  avec Aspourgos du Bosphore ce nom est également porté par trois dynastes du royaume du Bosphore :
 Cotys I, fils des précédents, roi de 45 à 69 ap. J.-C.
 Cotys II, roi de 123 à 131.
 Cotys III, roi de 228 à 233.

Mythologie 
 Cotys, déesse grecque de Thrace.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des rois de Thrace
 Royaume des Odryses

Sources partielles 
 
 .  

Liste en rapport avec la Grèce antique
Homonymie dynastique
Liste en rapport avec la Rome antique